Dubravci je lahko:
 Dubravci, Kanfanar (Hrvaška)
 Dubravci, Netretić (Hrvaška)